Рудовозово ― посёлок в составе Казанцевского сельсовета, Курьинский район, Алтайский край, Россия.

География, история, инфраструктура 
Посёлок Рудовозово находится на реке Белая (приток Локтевки), рядом с селом Казанцево. Это один из старейших населённых пунктов местности, его история связана со строительством и развитием Колывано-Воскресенского завода. Дата образования ― 1730 год.

 Уличная сеть
В селе 2 улицы:

 Расстояние до

 районного центра Курья 26 км.
 областного центра Барнаул 241 км.

 Ближайшие населённые пункты

Казанцево 1 км, Каменка 4 км, Ручьёво 4 км, Сидоровка 9 км, Подхоз 11 км, Колывань 14 км, Усть-Таловка 15 км, Саввушка 16 км, Новохарьковка 17 км, посёлок им. 8 Марта 19 км.

Население

Туризм 
Посёлок известен многочисленными родниками, питающими реки Белую и Локтевку. Родники обеспечивают диких уток, зимующих на незамерзающих водоёмах в Рудовозово, пищей и укрытиями на их берегах.

Рудовозовская родниковая зона (северо-восточная часть села Казанцево) ― уникальный природный уголок Курьинского района. Все родники имеют имена. Один из них ― Семейный, так как состоит из группы источников разного объема и силы потока. В чаше родника насчитывается 16 источников-ключей: один в виде фонтана, самый мощный, вокруг него ― более мелкие ключи. Чистую, прозрачную родниковую воду используют местные жители. В полутора километрах к востоку от поселка Рудовозово расположена пещера Родниковая. Полости пещеры — бывшее русло иссякшего десятки лет назад крупного подземного источника. Школьники «Казанцевской СОШ» под руководством школьного учителя-историка Егоиа С. исследуют родники возле села, участвуют в конкурсах на получение Губернаторского гранта, планируя составить путеводитель «Ключи — живые источники рудовозовской родниковой зоны», исследуют пещеры возле села.

Примечания 

Населённые пункты Курьинского района